Меткомбанк — банк со штаб-квартирой в Череповце.
 Меткомбанк — банк со штаб-квартирой в Каменске-Уральском.